Wyniki Grand Prix Szwecji, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Antonín Kasper, Peter Karlsson, oraz Lars Gunnestad. W nawiasach podano numery stałe.

 (10) Jason Crump (Australia)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Brian Andersen (Dania)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska)
 (22) Antonín Kasper (Czechy)
 (23) Peter Karlsson (Szwecja)
 (24) Lars Gunnestad (Norwegia)

Wyniki

Opis 
Tony Rickardsson wygrał wszystkie cztery biegi i po raz trzeci w tym sezonie wygrał turniej Grand Prix i ma aż 20 punktów przewagi nad swoim rodakiem Jimmy Nilsenem. Jako że Rickardsson został rozstawiony w GP Polski 5 punktów ma niejako z urzędu, jednak de facto do drugiego tytułu mistrza świata brakuje mu jedynie sześciu punktów.

Drugi w GP Szwecji był Chris Louis, trzeci startujący z dziką kartą Peter Karlsson. Najlepiej z Polaków wystąpił tradycyjnie Tomasz Gollob, który utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji przejściowej, jednak Louis traci do Golloba już tylko trzy punkty.

Sebastian Ułamek i Piotr Protasiewicz zajęli odpowiednio 18 i 19. miejsce. Ułamek pozostaje najgorszym zawodnikiem ze stałych uczestników (jedynie osiem punktów w 5 turniejach; Jensen 12 punktów).

Klasyfikacja przejściowa 

Szwecja
1998
1998 w Szwecji